Tyronn Lue (né en 1977), joueur de basket-ball américain 
 (1860-1925), horticulteur américano-chinois

Voir aussi 
 Lüe, une commune française des Landes
 Lue, écart de la commune de Hayes en Moselle.